РНБ — аббревиатура, означающая:

 РНБ — Российская национальная библиотека (библиотека в России, в Санкт-Петербурге, бывшая Публичная).
 РНБ — «Режим наибольшего благоприятствования», например, в торговле, нации и т. д.
 РНБ — речная наливная баржа
 РНБ — Российская нефтяная биржа (РФ, энерг.)

См. также